Lazi peut désigner :
 Xian de Lhazê, (拉孜县 ; pinyin : Lāzī Xiàn), un district administratif de la région autonome du Tibet en Chine sous la juridiction de la préfecture de Xigazê ;
 Lazi, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Lazi, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Berane ;
 Lazi, une municipalité de la province de Siquijor, aux Philippines.

Homonymie de toponyme